1981 Голяма награда на САЩ-запад е 6-о за Голямата награда на САЩ-запад и първи кръг от сезон 1981 във Формула 1, провежда се на 15 март 1981 година на пистата Лонг Бийч в Калифорния, САЩ.

Репортаж

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на САЩ-запад